Шаврош може да се односи на:

 Шаврош (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шаврош (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез